Morin är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Andréanne Morin (född 1981), kanadensisk rodderska
 Anna Morin (född 1967), svensk speedskiåkerska
 Arthur Morin (1795–1880), fransk fysiker
 Bernard Morin (född 1931), fransk matematiker
 Edgar Morin (född 1921), fransk filosof
 Gösta Morin (1900–1977), svensk musikvetare och biblioteksman
 Hervé Morin (född 1961), fransk politiker
 Håkan Svensson Morin (1788–1864), svensk präst
 
 Jeremy Morin (född 1991), amerikansk ishockeyspelare
 Lee Morin (född 1952), amerikansk astronaut
 Linus Morin (född 1987), svensk ishockeyspelare
 Maj Morin (1918–2001), keramiker och textilkonstnär
 Nina Morin (född 1976), svensk skådespelare
 Samuel Morin (född 1995), kanadensisk ishockeyspelare
 Sven Nilsson Morin (1747–1813), svensk målare och träsnidare